Полиция Нью-Йорка может означать:
 Департамент полиции города Нью-Йорк
 Полиция Нью-Йорка (телесериал)